Luisa Anhaltsko-Bernburská (Vilemína Luisa; 30. října 1799, Ballenstedt – 9. prosince 1882, Düsseldorf) byla anhaltsko-bernburskou princeznou a sňatkem princeznou pruskou.

Život 
Luisa se narodila jako dcera anhaltsko-bernburského knížete Alexia Fridricha Kristiána a jeho manželky Marie Bedřišky Hesensko-Kasselské, dcery kurfiřta Viléma I. Hesenského.

21. listopadu 1817 se osmnáctiletá Luisa na otcovském zámku Ballenstedt provdala za o pět let staršího prince Fridricha Pruského, se kterým se seznámila u dvora v Dessau. Nejdříve žili v Berlíně, kde se jim v roce 1820 narodil první potomek — syn Alexandr. Druhý syn Jiří se narodil v roce 1826 v Düsseldorfu. Pár měl rád umění a ovlivňoval kulturní život Düsseldorfu. Princezna Luisa se znala s umělci, jakými byli německý malíř Wilhelm von Kaulbach, umělec ze Štětína Theodor Hildebrandt a další.

V roce 1843 manželé obdrželi zámek Eller v Düsseldorfu, který se stal princezniným oblíbeným místem. Během revoluce v roce 1848 odešla celá rodina do Berlína.

Princezna Luisa udržovala korespondenci s lékařem Samuelem Hahnemannem, zakladatelem homeopatie.

V červenci 1863 zemřel Luisin manžel a o několik týdnů později její jediný bratr, vévoda Alexandr Karel Anhaltsko-Bernburský. Princezna Luisa přežila svého manžela téměř o dvacet let, zemřela 9. prosince 1882 v zámku Eller a byla pochována v rodinné hrobce na zámku Rheinstein po boku svého manžela.

Oba její synové zůstali bezdětní.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 30. října
Narození v roce 1799
Úmrtí 9. prosince
Úmrtí v roce 1882
Úmrtí v Düsseldorfu
Askánci
Pruské princezny
Ženy